Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1954. godinu je deveti put zaredom osvojila momčad Crvene zvezde iz Beograda.

Ljestvice

1. liga

Igrači 
Ljubo Batalo je bio najbolji izvođač slobodnih bacanja, s prosjekom višim od 80 posto pogođenih bacanja.

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.

1954